Distrikt Miraflores (spanisch Distrito de Miraflores) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Miraflores (Arequipa), in der Provinz Arequipa (Region Arequipa)
 Distrikt Miraflores (Huamalíes), in der Provinz Huamalíes (Region Huánuco)
 Distrikt Miraflores (Lima), in Lima
 Distrikt Miraflores (Yauyos), in der Provinz Yauyos (Region Lima)